Lucky kan syfta på:

 Lucky (sång) – en sång framförd av Britney Spears
 Lucky (sång av Lucky Twice) – en sång framförd av Lucky Twice
 Lucky Mångårda – en dokusåpakändis
 Lucky Luke – en komisk westernserie